Sveti Križ (gmina Budinščina) – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Budinščina
 Sveti Križ (gmina Tuhelj) – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Tuhelj
 Sveti Križ (żupania medzimurska) – wieś w Chorwacji, w żupanii medzimurskiej, w gminie Mala Subotica
 Sveti Križ (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Marija Gorica
 Sveti Križ Začretje – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Sveti Križ Začretje
 Sveti Križ Začretje – gmina w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej

Zobacz też
 Święty Krzyż